Ch’u Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhu He, vattendrag, Shaanxi, 
 Chu He (vattendrag i Kina, Jiangsu), 

Robotskapade Kinaförgreningar